Забуті — прикметник, що є в назві групи інфекційних хвороб, науково-пошукового об'єднання, кінофільмів.

 Забуті тропічні хвороби — медико-суспільний термін, що означає групу різноманітних з медичної точки зору тропічних інфекційних хвороб, особливо поширених у верствах населення, що мають низький рівень доходів і проживають у деяких районах Африки, Азії, Північної та Південної Америки.
 Забуті могили — науково-пошукове об'єднання, яке створено 1990 року в Тернополі з метою розшуку, виявлення і відновлення забутих могил борців за волю України, насамперед ОУН і УПА.

Фільми 

 «Забуті» (1950) — мексиканський фільм режисера Луїса Бунюеля.
 «Забуті» — американський кінотрилер 1989 року.
 «Забуті бажання» — австралійський біографічний кінофільм 2007 року.